Hannon ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Hannon (* 1965), US-amerikanisch-irisch-deutscher Eishockeyspieler
 Frances Hannon, Maskenbildnerin
 Théo Hannon (* 1993), französischer Nordischer Kombinierer

Sonstiges:
 Hannon Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika